Natterholz kommt mehrfach vor als

 Natterholz, ein Ortsteil von Daiting im Landkreis Donau-Ries in Bayern, siehe Natterholz (Daiting)
 Pflanze Natterholz, siehe Bittersüßer Nachtschatten